Die PDC World Youth Championship 2022 war die zwölfte Austragung der von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragenen Jugendweltmeisterschaft. Das Turnier wurde am 9. Oktober 2022, als am Tag nach dem letzten Turnier der PDC Development Tour 2022, im Robin Park Tennis Centre in Wigan ausgetragen. Das Finale wurde am 27. November 2022 im Butlin's Resort in Minehead im Rahmen der Players Championship Finals 2022 ausgetragen.

Titelverteidiger war der Engländer Ted Evetts, welcher jedoch altersbedingt nicht mehr teilnehmen durfte, um seinen Titel zu verteidigen. Den Titel sicherte sich der Nordire Josh Rock. Er besiegte Nathan Girvan im Finale mit 6:1. Beide Finalteilnehmer qualifizierten sich für den Grand Slam of Darts 2023.

Format 
2022 kehrte man zum Modus aus dem Jahr 2020 zurück. Am Turnier nahmen insgesamt 96 Teilnehmer teil. Diese traten zunächst in 32 Gruppen mit je 3 Teilnehmern gegeneinander an. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die K.-o.-Phase.
In der Gruppenphase wurde nach dem Modus best of 9 legs gespielt. In der K.-o.-Runde wurde jedes Spiel im best of 11 legs-Modus ausgetragen.

Preisgeld 
Das Preisgeld betrug insgesamt £ 60.000. Es verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Qualifiziert für das Turnier waren zunächst die 14 PDC Tour Card-Holder unter 25 Jahren. Des Weiteren qualifizierten sich 23 internationale Spieler, darunter zwei Spielerinnen von der PDC Women’s Series 2022. Die restlichen 59 Plätze wurden an die noch nicht qualifizierten Spieler in der PDC Development Tour Order of Merit vergeben.

Das finale Teilnehmerfeld wurde am 8. Oktober 2022 nach Beendigung der PDC Development Tour und einen Tag vorm Turnier bekanntgegeben.
Gesetzte Spieler
14 Spielberechtigte Tour Card Holder
  Callan Rydz
  Keane Barry
  Lewy Williams
  Adam Gawlas
  Niels Zonneveld
  Josh Rock
  Geert Nentjes
  Danny Jansen
  Kevin Doets
  Nathan Rafferty
  Rusty-Jake Rodriguez
  Bradley Brooks
  John Brown
  Damian Mol

PDC Development Tour Order of Merit
  Sebastian Białecki
  Niko Springer
  Gian van Veen
  Fabian Schmutzler
  Jim Moston
  Nathan Girvan
  Owen Roelofs
  David Schlichting
  Leighton Bennett
  Jurjen van der Velde
  Conor Heneghan
  Jarred Cole
  Jitse van der Wal
  Joshua Richardson
  Christopher Holt
  Dylan Slevin
  Dom Taylor
  Ciaran Teehan

PDC Development Tour Order of Merit
  Owen Maiden
  Owen Bates
  Robin Beger
  Alec Small
  Maikel Verberk
  Daniel Perry
  Killian Heffernan
  Cavan Phillips
  Cam Crabtree
  Jacob Gwynne
  Dylan Dowling
  Keenan Thomas
  Keelan Kay
  Jake Neale
  Daan Bastiaansen
  Justin van Tergouw
  Reece Colley
  Alex Jacques
  Lewis Gurney
  Connor Hopinks
  Roman Benecký
  Robbe Dasseville
  Ole Holtkamp
  Jack Vincent
  Jack Male
  Vinay Ramnath
  Llew Bevan
  Sam Coenders
  Christopher Toonders
  Tavis Dudeney
  Zac Griffiths
  Chralie Manby

PDC Development Tour Order of Merit
  Gillian Koehoorn
  Damian Vetjens
  Marvin Koch
  Maikel Mossou
  Oliver Ufer
  James Beeton
  Joey de Jong
  Youri Brouwer
  Sam Cromwell
  Bram van Dijk
  Viani Van den Bergh

Internationale Spieler
  Stefan Vermaak
  Trevor Pettigrew
  Jason Farnan
  Joey Lynaugh
  Kaden Anderson
  Juan Maximiano
  Brandon Weening
  Bailey Marsh
  Kayden Milne
  Craig Galliano
  Gergely Lakatos
  Lee Lok Yin
  Leung Man Lok
  Keita Ichikawa
  Henry Coates
  Bradly Roes
  Jaein Oh
  Batbayar Purevsuren
  Benjamin Drue Reus
  Nikolaj Jørgensen
  Sorawis Rodman
  Katie Sheldon
  Chloe O'Brien

Gruppenphase 
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Gruppe 10

Gruppe 11

Gruppe 12

Gruppe 13

Gruppe 14

Gruppe 15

Gruppe 16

Gruppe 17

Gruppe 18

Gruppe 19

Gruppe 20

Gruppe 21

Gruppe 22

Gruppe 23

Gruppe 24

Gruppe 25

Gruppe 26

Gruppe 27

Gruppe 28

Gruppe 29

Gruppe 30

Gruppe 31

Gruppe 32

K.-o.-Phase

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

PDC World Youth Championship
Dartveranstaltung 2022
Dartwettbewerb in Minehead
Sportveranstaltung in Wigan